El Morro ("peñasco o porción de tierra"que sobre en la tierra hace referencia a varios artículos: 
| Nombre: El Morro de Barcelona

Área Metropolitana  Gran Barcelona

Lugares

Argentina 
 San José del Morro, localidad de la Provincia de San Luis;

Brasil
 El Morro Santana, el punto más alto del municipio brasileño de Porto Alegre;
 Morro Redondo, municipio del estado de Río Grande del Sur;
 Morro Reuter, municipio del estado de Río Grande del Sur;

Chile 
 Balneario El Morro, ubicado en la comuna de Tomé;
 Estadio El Morro, ubicado en la ciudad de Talcahuano;
 Morro de Arica, Cerro costero en la ciudad de Arica] lugar donde hubo una batalla en la Guerra del Pacífico, denominada la toma del Morro de Arica o Batalla de Arica .
 Morro Chache, montaña ubicada en la Región de Valparaíso;

Colombia 
 El Morro, localidad ubicada en Casanare;
 El Morro, islote ubicado frente a Santa Marta;
 El Morro, islote ubicado frente a El Rodadero;
 El Morro del Tulcán, principal sitio arqueológico de Popayán;

Cuba 
 Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, en la entrada de La Habana;
 Castillo de San Pedro de la Roca o del Morro, en Santiago de Cuba;

Ecuador 
 El Morro (parroquia), parroquia rural del cantón Guayaquil;

España 
 El Morro (Badajoz), montaña en el término municipal de Oliva de Mérida (Badajoz, Extremadura);

Estados Unidos 
 Monumento Nacional El Morro, Nuevo México;
 Bahía del Morro, California;

México 
 Promontorio en la bahía de Acapulco;
 Punta del Morro, península de Yucatán.

Perú 
 El Morro Solar, conjunto de cerros en el distrito de Chorrillos, al sur de la ciudad de Lima;

Puerto Rico 
 El Castillo San Felipe del Morro, fortificación española del siglo XVI construida en el extremo norte de San Juan, Puerto Rico;

Venezuela 
 El Morro (Mérida);
 San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico, puerta de entrada a los Llanos Centrales.